Fastenrath ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Fastenrath (1934–2021), deutscher Theologe
 Johannes Fastenrath (1839–1908), deutscher Jurist, Schriftsteller und Übersetzer, Hispanist

 Liesel Albrecht-Fastenrath (1911–1996), deutsche Autorin
 Rudolf Fastenrath (1856–1925), deutscher Heilpraktiker und Schriftsteller
 Ulrich Fastenrath (* 1949), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch
 Fastenrath-Preis, 1898– nach 1919, Dichterpreis in Köln